

Patronyme 

 Cameron Finley (né en 1987), acteur américain ;
  (1918-1996), homme d’affaires américain, propriétaire des A's de Kansas City et d'Oakland ;
 Diane Finley (née en 1957), personnalité politique canadienne ;
 Gerald Finley (né en 1960), chanteur canadien d'opéra ;
 
 Jermichael Finley (1987-), joueur américain de football américain ;
 Joe Finley (1987-), joueur américain de hockey sur glace ;
 John Park Finley (1854-1943), météorologue américain et officier du Service des transmissions de l'armée qui fut la première personne à s'intéresser de près aux tornades ;
 Michael Finley (né en 1973), joueur américain de basket-ball ;
 Morris Finley (né en 1981), joueur américain de basket-ball ;
 Moses Finley (1912–1986), historien américain puis britannique ;
 Muriel Finley (1902-1975), actrice américaine ;
 Ned Finley (187?-1920), acteur et réalisateur américain ;
 Steve Finley (1965-) joueur de baseball américain.

Toponyme

Australie 
 Finley, ville de Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 Finley, ville du Dakota du Nord, chef-lieu du comté de Steele ;
 Finley, census-designated place située en Oklahoma ;
 Finley, ville de l'État de Washington ;
 Finley, localité du Wisconsin.

Autres 
Finley peut aussi désigner :
 Finley, groupe de musique pop punk italien ;
 Finley, marque de boisson gazeuse non-alcoolisée à base de fruits.